Barrigudo pode referir-se às seguintes espécies de seres vivos:
Macaco-barrigudo, um primata
Dormitator maculatus, peixe assim conhecido, da família Eleotridae
Mamãozinho, árvore assim conhecida

Desambiguações de espécies